ZPS je lahko:
 Zveza potrošnikov Slovenije
 Zveza pionirjev Slovenije, nekdanja slovenska mladinska organizacija